Szymankowo ist Name zweier Orte in Polen:
 Szymankowo (Lichnowy) (Simonsdorf), Dorf in der Woiwodschaft Pommern, Gemeinde Lichnowy
 Szymankowo (Murowana Goślina), Siedlung in der Woiwodschaft Großpolen, Gemeinde Murowana Goślina